"Patati Patatá" é o segundo álbum de estúdio do grupo musical brasileiro Patati Patatá, lançado em 1995.

Faixas

Lado A 

 Aumenta esse Rádio
 Gugu-Dada
 Pot-Pourri
 Patati Patatá
 Se Você Quer Sorrir
 Mamãe eu Quero Já
 Sítio do Pica Pau Amarelo
 Sorrir é Bom

Lado B 

 Depende de Nós
 Lelé da Cuca
 O Casamento do Sapo
 Pede Bis
 Festa do Pirulito
 Herdeiros do Futuro

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 1995 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa